Генцкен () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Генцкен, Иза — немецкий скульптор.
 Генцкен, Карл — один из руководителей медицинской службы нацистской Германии. Нацистский преступник.